Циганова — жіноча форма прізвища Циганов.

 Віка Циганова (* 1963) — радянська і російська співачка в жанрі російського шансону, актриса та композитор. Фігурантка бази «Миротворець».
 Циганова Наталія Петрівна (* 1971) — українська та російська спортсменка-легкоатлетка в бігу на 400 і 800 метрів.

 БТ Циганова — проект радянського легкого танка розробленого в 1934 р.